Ministère de l'Industrie peut désigner notamment :

 Ministère de l'Industrie (Canada)
 Ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (Chine)
  : Ministère de l'Industrie
 Ministère de l'Industrie (Espagne)
 Ministère de l'Industrie (France)
 Ministère de l'Industrie (Indonésie)
 Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (Japon)
 Ministère de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque
 Ministère de l'Industrie (Tunisie)

Voir aussi 
 Département des Affaires, de l'Innovation et du Savoir-faire (Royaume-Uni)